Филимоновщина — название населённых пунктов в России:

 Филимоновщина — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Филимоновщина — деревня в Оричевском районе Кировской области.